Хартмут Адольф Пульмер (, 9 ноября 1908, Кёнигсберг в Ноймарке, Германская империя — 24 апреля 1978, Бенсхайм, ФРГ) — немецкий юрист, оберштурмбаннфюрер СС, командир полиции безопасности и СД в Рене, начальник гестапо в Цихенау.

Биография 
Хартмут Пульмер родился 9 ноября 1908 года. Изучал юриспруденцию в Гиссенском университете имени Юстуса Либиха. В 1933 году был зачислен в ряды СС (№ 178784). Проходил юридическую стажировку в Нордхаузене. После завершения обучения в феврале 1938 года поступил на службу в гестапо, а затем стал заместителем руководителя гестапо в Тильзите Хайнца Грефе.

C начала войны состоял в айнзацкоманде, действующей в Польше. С начала 1940 года возглавлял гестапо в городе Цихенау. С января 1943 года был командиром полиции безопасности и СД в Рене. На этой должности боролся с французским движением сопротивления. В апреле 1944 года дослужился до звания оберштурмбаннфюрера СС. В военные годы вступил в ряды НСДАП. В ноябре 1944 года стал шефом гестапо в Нюрнберге, а с января 1945 года был командиром  полиции безопасности и СД в Нюрнберге. Незадолго до освобождения армией США города отдал приказ расстреливать иностранных подневольных рабочих.

После войны скрывался под чужим именем и получил удостоверение на имя Ганса Петерсена. Проживал с семьёй в Бенсхайме и работал гражданским служащим. В 1969 году вышел на пенсию. В связи с его деятельностью в период национал-социализма в 1974 году в Гиссене началось судебное разбирательство, однако Пульмера признали недееспособным в первый же день суда. Умер в 1978 году в Бенсхайме.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Офицеры СС
Члены НСДАП
Нацистские преступники
Выпускники Гиссенского университета
Члены айнзацгрупп
Персоналии:Холокост во Франции